В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Philadelphia 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 5-7, 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (1-ше коло)
 Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
 Грір Стівенс (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (переможниця)

 Керрі Рід (1-ше коло)
 Вірджинія Вейд (фінал)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Енн Кійомура (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979